Supergigant mężczyzn na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 13 lutego 1996 roku, na trasie Granados. Konkurencji tej nie rozegrano na poprzednich mistrzostwach, tytułu z 1991 roku bronił więc Austriak Stephan Eberharter, który tym razem nie ukończył rywalizacji. Nowym mistrzem świata został Atle Skårdal z Norwegii, drugie miejsce zajął Szwed Patrik Järbyn, a brązowy medal zdobył kolejny Norweg - Kjetil André Aamodt.

Do startu w zawodach zgłoszono 93 zawodników, z których 82 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996